David Halliday ist der Name folgender Personen:

* David Halliday (Fußballspieler) (auch Dave Halliday; 1901–1970), schottischer Fußballspieler, 
 David Halliday (Physiker) (1916–2010), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 David Hallyday (* 1966), französischer Songwriter, Musiker und Autorennfahrer